Всемирный легкоатлетический финал 2009 года прошёл 22 и 23 сентября на Мерседес-Бенц-Арене в Штутгарте, Германия.

Результаты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Всемирные легкоатлетические финалы